Auernheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Auernheimer (* 1985), amerikanischer Hacktivist, Hacker und Internet-Troll
 Georg Auernheimer (* 1939), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Leonardo Auernheimer (1936–2010), argentinischer Ökonom
 Raoul Auernheimer (1876–1948), Rechtsanwalt, Journalist und Schriftsteller
 Richard Auernheimer (* 1942), deutscher Ministerialbeamter, Staatssekretär

Siehe auch:
 Auernheim
 Auernhammer